

Comunicazioni 
 CHIN (Canadian Heritage Information Network) – agenzia governativa canadese
 CHIN Radio/TV International – azienda televisiva e radiofonica canadese

Geografia 
 Chin – borgata del Canada
 Chin – villaggio dell'Iran
 Stato Chin – stato della Birmania occidentale

Persone 
 Clive Chin – produttore discografico giamaicano
 Elias Camsek Chin – politico palauano
 Frank Chin – scrittore e drammaturgo statunitense
 Jon Chin – giocatore di badminton australiano
 Leonard Chin – produttore discografico giamaicano

Altro 
 Chin – etnia originaria del sud-est asiatico
 Chin – razza canina

Pagine correlate 
 Chinn